Філіпп I де Куртене (; 1243 — 15 грудня 1283) — титулярний латинський імператор Константинополя в 1273—1283 роках. Оскільки з 1261 року Константинополь був відвойований Михаїлом VIII Палеологом для відновленої Візантійської імперії, Філіпп все життя жив у вигнанні і мав владу лише над латинськими державами хрестоносців у Греції.

Біографія 
Філіпп народився в Константинополі в родині латинського імператора Балдуїна II та Марії Брієннської.

У молодості його батько був змушений віддати його в заставу венеційським купцям, щоб зібрати гроші на підтримку своєї імперії, яка була захоплена імператором Нікейської імперії Михаїлом VIII Палеологом в 1261 році.

За договором у Вітербо 1267 року його батько погодився одружити його з Беатрисою Сицилійською, дочкою Карла Анжуйського та Беатриси Прованської.

Шлюб був укладений у жовтні 1273 року у Фоджії. В цьому ж 1273 році Балдуін помер, і Філіпп успадкував його претензії на Константинополь і був визнаний імператором латинських володінь у Греції. 

В 1281 році Філіпп уклав Орв'єтську угоду з королем Сицилійського королівства Карлом Анжуйським та дожем Венеційської республіки Джованні Дандоло, яка з благословення Папи Римського Мартина IV передбачала відновлення Латинської імперії. Заявленою метою угоди було скинення візантійського імператора Михаїла VIII на користь Філіппа де Куртене та встановлення унії церков шляхом переведення Грецької православної церкви під владу Папи Римського. Згідно з умовами договору, Філіп і Карл повинні були надати 8000 військових і лицарів, а також достатню кількість кораблів для транспортування їх до Константинополя. Філіпп, Дандоло та Карл, або син Карла, Карл II, принц Салернський, мали особисто супроводжувати експедицію.

Через кілька тижнів після підписання договору папа Мартин відлучив Михаїла VIII від церкви. У вересні 1281 року Никифор, правитель Епіру, також уклав угоду з Філіпом, Карлом і Дандоло.

Для експедиції було належним чином забезпечено провізію, і навколо Евбеї відбулося кілька сутичок. Однак незадовго до того, як експедиція повинна була відплисти, 30 березня 1282 р. на Сицилії вибухноло повстання. Громадянська війна, а згодом і іноземне втручання зі сторони Педро Арагонського повністю відволікли усю увагу і ресурси Карла Анжуського і узгоджений напад на Візантію так ніколи і не відбувся.

Філіпп помер у Вітербо в 1283 році.

Родинне дерево

Діти 
У Філіппа і Беатриси Мицилійської народилася дочка Катерина (25 листопада 1274 — 11 жовтня 1307, Париж), яка вийшла заміж за Карла Валуа в 1301 році.

Примітки

Список літератури 

 
 

Куртене-Капетинги
Хрестоносці
Померли 1283
Народились 1243